Duvanel ist der Familienname von:

 Adelheid Duvanel (1936–1996), Schweizer Schriftstellerin
 Charles-Georges Duvanel (1906–1975), Schweizer Filmregisseur
 Joseph Edward Duvanel (1941–1986), Schweizer Maler und Zeichner